Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1986 () прошёл в городе Келоуна (Канада) с 23 по 29 марта 1986 года. Турнир прошёл в 8-й раз. Канада приняла женский чемпионат мира во 2-й раз. В Келоуне турнир прошёл в 1-й раз.

Участниками турнира стали восемь европейских женских сборных, которые принимали участие в чемпионате Европы 1985 года, а также сборные Канады и США.

Чемпионом мира стала (в 4-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную ФРГ со счётом 12:5. Третье место заняла сборная Швеции, победившая в матче за 3-е место сборную Шотландии со счётом 10:9.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за 8—9 места.

Тай-брейки 
Были проведены дополнительные матчи: за распределение 4-го и 5-го мест между сборными Швеции и Норвегии (обладатель 4-го места выходит в плей-офф), а также за распределение 8-го и 9-го мест между сборными Дании и Франции.

За 8-е место:  10:8 

За 4-е место:  9:7

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1986

1986
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Келоуне
1986 год в кёрлинге
Чемпионаты мира в Канаде
Март 1986 года